Jenar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jenar, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar